Jovović ist der Familienname folgender Personen:

 Blagoje Jovović (1922–1999), serbischer Agent des jugoslawischen Geheimdienstes
 Igor Jovović (* 1982), montenegrinischer Basketballtrainer
 Radomir Jovović (* 1979), serbischer Badmintonspieler